Ospedaletto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ospedaletto, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Ospedaletto d'Alpinolo – en ort och kommun i provinsen Avellino i regionen Kampanien
 Ospedaletto Euganeo – en ort och kommun i provinsen Padova i regionen Veneto
 Ospedaletto Lodigiano – en ort och kommun i provinsen Lodi i regionen Lombardiet 

Robotskapade Italienförgreningar